O Campeonato Butanês de Futebol, em nome original Bhutan Super League, é a principal competição de futebol do Butão. É também conhecida como Bhutan Pepsi Super League, por motivos de patrocínio.

Atuais clubes (2019)
BFF Academy
Bhutan U-17s
 Drukstars FC
 Druk United
FC Takin
High Quality United FC
Paro United
Phuentsholing City FC
Tertons Academy

Campeões

Títulos por equipe

Ligações externas 

 

Competições nacionais de futebol da Ásia
Competições de futebol do Butão